== S ==

 

== Ș ==

 

Râuri din România
Liste legate de România